Reto ist ein männlicher Vorname, der praktisch nur in der Schweiz gebräuchlich ist.

Herkunft und Bedeutung 
Reto bedeutet „der Räter; der Rätoromane; der aus dem Gebiet der Rätoromanen in den Schweizer Alpen Stammende.“

Eine seltenere Form des Namens ist Räto, welcher stärker auf den Ursprung des Namens hindeutet. Sie wird fast ausschließlich im Bündner Oberland (Surselva) benutzt.

Namenstag 
19. Juli

Bekannte Namensträger 

 Reto von Arx (* 1976), Schweizer Eishockeyspieler
 Reto Babst (1936–1981), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur
 Reto Badrutt (1908–?), Schweizer Skispringer
 Reto Bärtschi (* 1971), Schweizer Künstler
 Reto Berra (* 1987), Schweizer Eishockeytorwart
 Reto R. Bezzola (1898–1983), Schweizer Romanist und Mediävist
 Reto Bolli (* 1979), Schweizer Fußballtorhüter
 Reto Borer alias Bo Katzman (* 1952), Schweizer Musiker
 Reto Brennwald (* 1963), Schweizer Fernsehjournalist, Filmemacher und Moderator
 Reto Brunhart (* 1954), Polizeichef der liechtensteinischen Landespolizei
 Reto Brunner (* 1967), Schweizer Creative Director und Kurator in Deutschland
 Reto Bucher (* 1982), Schweizer Ringer
 Reto Burgermeister (* 1975), Schweizer Skilangläufer
 Reto Burrell (* 1973), Schweizer Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Reto Caffi (* 1971), Schweizer Filmregisseur
 Reto Camenisch (* 1958), Schweizer Fotograf
 Reto Capadrutt (1912–1939), Schweizer Bobfahrer
 Reto Caratsch (1901–1978), Schweizer Jurist, Journalist und Schriftsteller
 Reto Caslano (1937–2003), Schweizer Dichterarzt
 Reto Diezi (* 1949), Schweizer Sprinter
 Reto Donatsch (* 1973), Schweizer Squashspieler
 Reto Dubach (* 1956), Schweizer Politiker (FDP)
 Reto Emch (* 1961), Schweizer bildender Künstler
 Reto Luzius Fetz (* 1942), Schweizer Philosophie-Professor
 Reto Finger (* 1972), Schweizer Dramatiker
 Reto Francioni (* 1955), Verwaltungsratsmitglied der UBS AG und der UBS Group AG
 Reto Gloor (1962–2019), Schweizer Comiczeichner
 Reto Götschi (* 1965), Schweizer Bobfahrer und Zweierbob-Weltmeister
 Reto Graber (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Reto Hänny (* 1947), Schweizer Schriftsteller
 Reto M. Hilty (* 1958), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Reto Hollenstein (* 1985), Schweizer Radrennfahrer
 Reto Hug (* 1975), Schweizer Triathlet
 Reto Kläy (* 1978), Schweizer Eishockeyfunktionär
 Reto Knutti (* 1973), Schweizer Klimatologe
 Reto Lamm (* 1970), Schweizer Snowboarder
 Reto Lampart (* 1968), Schweizer Koch
 Reto Landolt (* 1992), Schweizer Schwinger
 Reto Lipp (* 1960), Schweizer Wirtschaftsjournalist
 Reto Müller (* 1964), Schweizer Opernforscher, speziell zu Rossini
 Reto Müller (* 1974), Schweizer Tischtennisspieler
 Reto Müller (* 1978), Schweizer Politiker
 Reto Müller (* 1998), Schweizer Radsportler
 Reto Nause (* 1971), Schweizer Politiker (CVP)
 Reto Nay (* 1962), Schweizer römisch-katholischer Priester, Exeget und Internetaktivist
 Reto Niedermann (* 1981), Schweizer Ruderer
 Reto Parolari (1952–2019), Schweizer Dirigent
 Reto Pavoni (* 1968), Schweizer Eishockeytorwart und -trainer
 Reto Perl (1923–1987), Schweizer Eishockeyspieler
 Reto Salimbeni (* 1958), Schweizer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Reto Andrea Savoldelli (* 1949), italo-schweizerischer Filmregisseur, Pädagoge und Schriftsteller
 Reto Schäppi (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Reto Amaru Schenkel (* 1988), Schweizer Leichtathlet
 Reto Scherrer (* 1975), Schweizer Radio- und Fernsehmoderator
 Reto Schmidiger (* 1992), Schweizer Skirennfahrer
 Reto U. Schneider (* 1963), Schweizer Wissenschaftsjournalist
 Reto Stalder (* 1986), Schweizer Schauspieler und Sprecher
 Reto Stutz (* 1977), Schweizer Triathlet
 Reto Suhner (* 1974), Schweizer Jazzmusiker
 Reto Suri (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Reto Tscherfinger (* 1991), Schweizer Alphornbläser
 Räto Tschupp (1929–2002), Schweizer Dirigent
 Reto Weber (* 1953), Schweizer Perkussionist
 Reto Wehrli (* 1965), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (CVP)
 Reto Weiler (* 1947), Schweizer Neurobiologe
 Reto Wyss (* 1952), Schweizer Ruderer
 Reto Wyss (* 1964), Schweizer Psychologe und Autor
 Reto Wyss (* 1965), Schweizer Politiker (CVP)
 Reto Zanni (* 1980), Schweizer Fußballspieler
 Reto Ziegler (* 1986), Schweizer Fußballspieler

Sonstiges 
 Reto bezeichnet des Weiteren eine germanische Pseudogottheit bzw. eine Märchengestalt.

Männlicher Vorname
Rätoromanischer Personenname